Ernst Schultz ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schultz (Mathematiker) (1862–1919), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Ernst Schultz (Leichtathlet) (1879–1906), dänischer Leichtathlet
 Ernst Schultz (Musiker) (* 1943), deutscher Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Ernst Christoph Schultz (1740–1810), deutscher Jurist, Kunstsammler und Naturwissenschaftler
 Ernst Gustav Schultz (1811–1851), deutscher Orientalist und Diplomat
 Ernst Wilhelm Schultz (1861–1953), deutscher Kulturgutsammler
 Ernst Wilhelm Woldemar Schultz (1813–1887), deutsch-baltischer Geistlicher, Generalsuperintendent von Estland

Siehe auch:
 Ernst Schulz